Sanxi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanxi (socken i Kina, lat 31,76, long 107,22), Sichuan, 
 Sanxi (socken i Kina, lat 30,44, long 106,33), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar